Le Petit Chaperon de ta couleur est le septième album du Roi des papas sorti en 2004, la même année que son album précédent, Super Papa et le suivant, Cochon neige. Cet album, de la collection Le Roi des papas raconte a eu une suite, Cochon Neige, de la même collection, la même année.

Liste des morceaux 
 Intro
 Il était une fois
 Un jour, la maman
 Chemin faisant
 Demeure-t-elle bien loin ?
 Le Loup fut bien sûr
 Ensuite, le Loup
 Le Loup lui dit
 Mère-Grand
 Sa voracité satisfaite
 Le Bûcheron
 Alors tous les quatre
 La Chanson du petit Chaperon
 Le Bêtisier scène 2 prise 1
 Le Bêtisier scène 3 prise 17
 Le Bêtisier scène 9 prise 45

Liens externes    
 

Album musical sorti en 2004
Parodie